

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Truszki, village

de la voïvodie de Podlachie
 Truszki, village de la gmina Piątnica 
 Truszki, village de la gmina Śniadowo